Кечултенанго има више значења:

 Општина Кечултенанго (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Кечултенанго (Кечултенанго, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику